Нефтяник (волейбольный клуб):

 «Нефтяник» — волейбольный клуб из Оренбурга.
 «Нефтяник» — прежнее название волейбольного клуба БЗБК (Баку).
 «Нефтяник» — прежнее название волейбольного клуба «Ярославич» (Ярославль).